

Cinéma
 La Belle Aventure, film allemand de Reinhold Schünzel, tourné en deux versions, sorti en 1932;
 La Belle Aventure, film français de Marc Allégret, sorti en 1942; 
 La Belle Aventure de Jean Vernier, sorti en 1971.

Théâtre
  La Belle Aventure, pièce de théâtre de Robert de Flers, Gaston Armand de Caillavet et Étienne Rey, créée en 1913.

Musique
  La Belle Aventure est un album du groupe vocal français Les Marins d'Iroise, sorti en 2011.

Éditions
 Collection La Belle Aventure, collection de livres d'aventure des éditions SEPIA.